

Film
Erreur de porte (The Wrong Door) – cortometraggio del 1904 diretto da Ferdinand Zecca
The Wrong Door – film del 1916 diretto da Carter DeHaven
The Wrong Door –  film del 1993 con Matt Felmlee

TV
 The Wrong Door – serie televisiva del 2008